Seicho-No-Ie (生長の家 / Hogar del Progreso Infinito) Filosofía de vida de origen japonés fundada el 1.º de marzo de 1930 por Masaharu Taniguchi. La institución religiosa se caracteriza por el no-sectarismo, por estimular el autoperfeccionamiento espiritual, por la reverencia a los antepasados y por la armonía entre la humanidad y la naturaleza.

Por la gran población de inmigrantes japoneses, estas nuevas religiones llegaron casi simultáneamente a otros países americanos, como Brasil. En poco tiempo consiguieron gran número de seguidores, no solo entre los descendientes de japoneses, sino también entre brasileños de otro origen étnico.

La Seicho-No-Ie en particular, consiguió gran número de seguidores. Entre los instrumentos que usaron para esparcir su doctrina, está la revista Acendedor y los Preceptos Diarios (calendario con mensajes), que adquirieron popularidad en grandes ciudades, principalmente en décadas de los 60 y 70 del . Actualmente (2005) la Seicho-No-Ie cuenta con su divulgación a través de publicaciones tales como las revistas Fuente de Luz, Mundo Ideal y Querubín; Periódico Círculo de Armonía; Preceptos Diarios y programas de radio y TV.

El movimiento de Seicho-No-Ie viene siendo impulsado actualmente como Movimiento Internacional de Paz por la Fe.

Historia 
Fundada el 1.º de marzo de 1930 por Masaharu Taniguchi, escritor japonés vinculado al Nuevo Pensamiento, la nueva filosofía japonesa prometía la cura de enfermedades a través del pensamiento positivo y de la creencia en el Jissô (Imagen Verdadera), la real esencia de todos los seres.
Durante el período que antecede a la derrota japonesa en 1945, Seicho-No-Ie ofreció soporte ideológico al gobierno autoritario japonés, lo que le garantizó un mejor destino, a diferencia de otros grupos que contrariaban el poder en aquel momento. Después de la guerra, el discurso nacionalista continuó relevante en el conjunto doctrinario de Seicho-No-Ie, a pesar del esfuerzo en volverse una religión de salvación universal. Los líderes que sucedieron al profesor Masaharu Taniguchi fueron Seicho Taniguchi y Masanobu Taniguchi (actual Supremo Presidente). Ambos cuidaron de buscar medios para acomodar la doctrina a las demandas del planeta. Enseñanzas como “El ser humano es hijo de Dios”, “El mundo fenoménico es proyección de la mente” y “Gran armonía” son interpretados de varias maneras, en conformidad con la persona, tiempo y lugar.

Primer Supremo Presidente:  Masaharu Taniguchi (hasta su fallecimiento en el año 1985)
Fue presidente hasta el año de su fallecimiento en 1985.

Segundo Supremo Presidente: Seicho Taniguchi
Nacido como Seicho Arashi, yerno de Masaharu Tangiuchi, para el cual fue delegada la Misión de la Antorcha Sagrada hasta el 2008, año en el que falleció.

Actual Supremo Presidente: Masanobu Taniguchi
Hijo de Seicho Taniguchi, nieto de Masaharu Taniguchi, es el presidente actual de Seicho-No-Ie.

Símbolo 

Incorpora elementos del cristianismo, budismo y sintoísmo – tres grandes religiones presentes en el Japón – representadas en su símbolo oficial. Una estrella verde en el centro (Cristianismo), una cruz gamada blanca en el intermedio como una luna (Budismo) y un círculo rojo externo con 32 puntas como un sol (Sintoísmo).

Ceremonias 

Su origen ceremonial está ligada, principalmente, al Sintoísmo, siendo también sus ceremonias el bautismo, matrimonio y culto a los antepasados, de cual és tal vez el mejor representante fuera del Japón. Vale resaltar que en Seicho-No-Ie hay mucha capacidad de adaptación de las ceremonias conforme a la cultura local. Nakajima explica que Seicho-No-Ie rechaza el “tiene que ser así”, esto es considerar que nada debe ser forzado y enseña que hay que vivir naturalmente la vida como ella es.

Movimiento Internacional de Paz por la Fe 

A partir de la década de los 90´s, Seicho-No-Ie lanza oficialmente una nueva bandera: El “Movimiento Internacional de Paz por la Fe” (Internacional Peace by Faith) que tiene como objetivo, a través de la fe en Dios único y universal, despertar a la paz en cada persona y, así, concretarla en el mundo.

Enlaces externos 
 Página oficial de Seicho-No-Ie del Japón
 Página oficial de Seicho-No-Ie del Brasil
 Página oficial de Seicho-No-Ie del Perú

Shinshūkyō
Religiones monoteístas
Organizaciones religiosas de Japón
Sincretismo religioso en Asia
Nuevos movimientos religiosos sintoístas